Ufficio delle Tenebre (in latino, Tenebrae) – ufficio liturgico della Chiesa cattolica
 Tenebrae – romanzo giallo scritto da Danila Comastri Montanari
 Tenebrae Responsoria – raccolta di musica di Carlo Gesualdo